Eurovision 1981 a fost a douăzeci și șasea ediție a concursului muzical Eurovision. 

Eurovision